

Sigle
Web operating system  – sistema operativo caricato su un browser
White Oval Spot  – ciclone chiaro di forma ovale visibile su Giove

Codici
wos  – codice ISO 639-3 della lingua hanga hundi

Persone
Wos – cantante e rapper argentino
Jan Władysław Woś  – storico, docente universitario, bibliofilo e collezionista polacco.

Altro
WOS  – targa automobilistica della provincia di Ostrołęka (Polonia)